Мо́края Ольхо́вка — топоним в России:

 Мокрая Ольховка — река в Волгоградской области, приток Иловли, бассейн Дона.
 Мокрая Ольховка — река Ольховка (приток Тагила) в верхнем течении ().
 Мокрая Ольховка — село в Котовском районе Волгоградской области, административный центр Мокроольховского сельского поселения.
 Мокрая Ольховка — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Волгоградской области, Котовский район, село Мокрая Ольховка. Код 622310.